Spree (pol. Sprewa) – rzeka we wschodnich Niemczech
 Spreetal – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Spree (wieś) – wieś w gminie Hähnichen w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz

Zobacz też 

 Oder-Spree
 Sohland an der Spree
 Spree-Neiße